geografie van Amerika
 Vermont, een van de Verenigde Staten
 Republiek Vermont, voorloper hiervan: onafhankelijke staat van 1777 tot 1791
 Vermont (Illinois), plaats in Fulton County
geografie van Frankrijk
 Le Vermont, gemeente in departement Vosges
 Villers-Vermont, gemeente in departement Oise
geografie van Zuid-Afrika
 Vermont (Zuid-Afrika), plaats in Westkaap
personen
 Marc Vermont (1952), Belgisch politicus